Colebrook peut désigner :

Toponymes
 Colebrook (Connecticut) ;
 Colebrook (New Hampshire).

Patronymes
 Anthony Colebrook (1995-), coureur cycliste bahaméen ;
 Cyril Frank Colebrook (1910-1997), physicien britannique ;
 Leonard Colebrook (1883-1967), médecin et bactériologiste anglais.